{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Movistar Open 
 | rok = 2009 
 | datum=2. - 8. února 2009
| ročník=16.
| místo=Viña del Mar
| povrch=Antuka
| rozpočet=496,750 $
| web=Oficiální web
| champms= Fernando González
| champmd= Pablo Cuevas /  Brian Dabul
}}

Tenisový turnaj ATP Movistar Open 2009''' se konal ve dnech 2. - 8. února v chilském Viña del Mar venku na antukových dvorcích. Odměny činily 496,750 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry
Chile Open
Sport v Chile v roce 2009
ATP World Tour 2009